Seo (plaats), een plaats in Indonesië
 Zoekmachineoptimalisatie (Engels: search engine optimization), een onderdeel van zoekmachinemarketing
 SEO Economisch Onderzoek
 Kapitaalverhoging (Seasoned Equity Offering)